K55 ou K.55 peut faire référence à :
 Sonate K. 55, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti ;
 Troubles vasculaires de l'intestin, d'après la classification internationale des maladies,

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres